Aeroporto di Varsavia Fryderyk Chopin
 Aeroporto di Varsavia-Modlin